Vijfhoek (meetkunde), een meetkundige figuur met vijf zijden en evenveel hoeken
 Regelmatige vijfhoek, een vijfhoek waarvan alle zijden en hoeken gelijk zijn
 Robbins vijfhoek, een vijfhoek met geheeltallige zijden en dito oppervlakte 
 Vijfhoek (Brussel), het stadscentrum van de Belgische hoofdstad Brussel, gevormd door de R20 in de vorm van een vijfhoek of hart
 De Vijfhoek, een Vlaamse dramareeks die zich in Brussel afspeelt
 Vijfhoek (Colmschate), een nieuwbouwbuurt in het Nederlandse Colmschate
Vijfhoek (Haarlem), een buurt in de binnenstad van de Nederlandse stad Haarlem
 Vijfhoek (Hulst), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Hulst
 Vijfhoek (Roosendaal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Roosendaal 
 Diemer Vijfhoek of het PEN-eiland, een grotendeels kunstmatig eiland in het IJmeer in Nederland
 Vijfhoek (Zwolle), een straat in Zwolle